Многомодальная интеграция, также известная как мультимодальная интеграция, — это исследование того, как информация из различных сенсорных модальностей (таких как зрение, слух, осязание, обоняние, самодвижение и вкус) может быть интегрирована нервной системой. Согласованное представление объектов, сочетающих модальности, позволяет животным иметь значимый опыт восприятия. Действительно, мультисенсорная интеграция занимает центральное место в адаптивном поведении, потому что она позволяет животным воспринимать мир когерентных сущностей восприятия.

Многомодальная интеграция также имеет дело с тем, как различные сенсорные методы взаимодействуют друг с другом и изменяют обработку друг друга.

Примечания 

Нервная система
Сенсорные системы